Ойрасбург (Баварія) — комуна у Німеччині в землі Баварія.
 Ойрасбург (Швабія)